Kavuba kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kavuba (vattendrag), Rutana, 
 Kavuba (periodiskt vattendrag), Bururi, 

Robotskapade Burundiförgreningar